

Patronymie
 Armand Apell (1905-1990) est un boxeur français.
 Jan Apell (1969- ) est un joueur de tennis professionnel suédois.
 Wilhelm von Apell (1892-1969) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.